Kadereit ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Kadereit (* 1969), deutsche Botanikerin
 Hans Kadereit (* 1935; † 2021), bergischer Historiker
 Joachim W. Kadereit (* 1956), deutscher Botaniker
 Paul Kadereit (* 1877; † nach 1941), deutscher Architekt in Danzig
 Ursula Kadereit (* 1931), Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft (CDU)